Die Communauté de communes Adour Madiran ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes in den Départements Hautes-Pyrénées und Pyrénées-Atlantiques der Regionen Okzitanien und Nouvelle-Aquitaine. Sie wurde am 15. Dezember 2016 gegründet und umfasst 72 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Vic-en-Bigorre. Eine Besonderheit liegt in der Département- und Regions-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.

Historische Entwicklung 
Der Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch die Fusion der Vorgängerorganisationen
 Communauté de communes Adour-Rustan-Arros,
 Communauté de communes Val d’Adour et du Madiranais und
 Communauté de communes Vic-Montaner.

Mitgliedsgemeinden

Einzelnachweise 

Adour Madiran
Gegründet 2016
Communauté de communes im Département Pyrénées-Atlantiques